

Избранное кино

Мировое кино 
 «Анна Павлова»/Anna Pavlova, СССР—Великобритания—ГДР—Куба—Франция, (реж. Эмиль Лотяну)
 «Банзай!»/Banzaï, Франция, (реж. Клод Зиди)
 «Бойцовая рыбка»/Rumble Fish, США, (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Большой улов»/The Great American Sex Scandal, США, (реж. Фред Уильямсон)
 «Весенние каникулы»/Spring Break, США, (реж. Шон Каннингем)
 «Внезапный удар»/Sudden Impact, США, (реж. Клинт Иствуд)
 «Военные игры»/WarGames, США, (реж. Джон Бэдэм)
 «Воины-2072» /I Guerrieri Dell' Anno 2072, Италия (реж. Лючио Фульчи)
 «Гензель и Гретель»/Hansel and Gretel, США, (реж. Тим Бёртон)
 «Год опасной жизни»/The Year of Living Dangerously, Австралия, (реж. Питер Уир)
 «Голод»/The Hunger, Великобритания, (реж. Тони Скотт)
 «Голубой гром»/Blue Thunder, США, (реж. Джон Бэдэм)
 «Деньги»/L’Argent, Франция—Швейцария, (реж. Робер Брессон)
 «Дикий стиль»/Wild Style, США, (реж. Чарли Эхерн)
 «Жизнь — это роман»/La Vie Est Un Roman, Франция, (реж. Ален Рене)
 «Завоевание»/La Conquista, Италия, (реж. Лючио Фульчи)
 «Звезда-80»/Star 80, США, (реж. Боб Фосси)
 «Звёздная палата»/The Star Chamber, США, (реж. Питер Хайамс)
 «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая»/Return of the Jedi, США, (реж. Ричард Маркуанд)
 «Зелиг»/Zelig, США,(реж. Вуди Аллен)
 «И корабль плывёт…»/E la Nave Va, Италия, (реж. Федерико Феллини)
 «Изгои»/The Outsiders, США, (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Имя: Кармен»/Prenom Carmen, Франция—Швейцария, (реж. Жан-Люк Годар)
 «История Пьеры»/Storia Di Piera, Италия—Франция—ФРГ, (реж. Марко Феррери)
 «Йентл»/Yentl, США, (реж. Барбра Стрейзанд)
 «Кармен»/Carmen, Испания, (реж. Карлос Саура)
 «Ключ»/La Chiave, Италия, (реж. Тинто Брасс)
 «Кристина»/Christine, США, (реж. Джон Карпентер)
 «Крошка, это ты!»/Baby It’s You, США, (реж. Джон Сейлз)
 «Крулл»/Krull, США, (реж. Питер Йетс)
 «Легенда о Нараяме»/楢山節考, Япония, (реж. Сёхэй Имамура)
 «Лицо со шрамом»/Scarface, США, (реж. Брайан Де Пальма)
 «Луна в сточной канаве»/La lune dans le caniveau, Франция, (реж. Жан-Жак Бенекс)
 «Любовь Свана»/Un Amour De Swann, Франция—ФРГ, (реж. Фолькер Шлёндорф)
 «Любовь в Германии»/Eine Liebe In Deutschland, Польша, (реж. Анджей Вайда)
 «Миссисипи блюз»/Mississippi Blues, США, (реж. Бертран Тавернье)
 «Мужчина, который любил женщин»/The Man Who Loved Women, США, (реж. Блейк Эдвардс)
 «Мёртвая зона»/The Dead Zone, США, (реж. Дэвид Кроненберг)
 «На виду»/Exposed, США, (реж. Джеймс Тобак)
 «Неустрашимый Вудан»/Wudang, Китай, (реж. Ша Сун)
 «Ностальгия»/Nostalghia, Италия—Франция—СССР, (реж. Андрей Тарковский)
 «Одинокий волк Маккуэйд»/Lone Wolf McQuade, США, (реж. Стив Карвер)
 «Остаться в живых»/Staying Alive, США, (реж. Сильвестр Сталлоне)
 «Осьминожка»/Octopussy, США, (реж. Джон Глен)
 «Папаши»/Les Compères, Франция, (реж. Франсис Вебер)
 «Последняя битва»/Le Dernier Combat, Франция, (реж. Бессон, Люк)
 «Преступление и наказание»/Rikos ja rangaistus, Финляндия, (реж. Аки Каурисмяки)
 «Проект „А“»/Project A, Гонконг, (реж. Джеки Чан)
 «Пять летних дней»/Five Days One Summer, США, (реж. Фред Циннеман)
 «Пять счастливых звёзд»/Five Lucky Stars, Гонконг, (реж. Саммо Хун)
 «Секс-миссия, или Новые амазонки»/Seksmisja, Польша, (реж. Юлиуш Махульский)
 «Силквуд»/Silkwood, США, (реж. Майк Николс)
 «Скорей бы воскресенье!»/Vivement dimanche!, Франция, (реж. Франсуа Трюффо)
 «Слова нежности»/Terms Of Endearment, США, (реж. Джеймс Брукс)
 «Смысл жизни по Монти Пайтону»/Monty Python’s The Meaning Of Life, Великобритания, (реж. Терри Джонс и Терри Гиллиам)
 «Сумеречная зона»/Twilight Zone — The Movie, США, (реж. Стивен Спилберг)
 «Супермен 3»/Superman III, Великобритания, (реж. Ричард Лестер)
 «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»/Merry Christmas, Mr. Lawrence /戦場のメリークリスマス, Великобритания—Япония, (реж. Нагиса Осима)
 «Танец-вспышка»/Flashdance, США, (реж. Эдриан Лайн)
 «Уикенд Остермана»/The Osterman Weekend, США, (реж. Сэм Пекинпа)
 «Укуренные в хлам»/Still Smokin, США, (реж. Томми Чонг)
 «Фантоцци страдает снова»/Fantozzi subesce ancora, Италия, (реж. Нери Паренти)
 «Человек-загадка»/The Jigsaw Man, Великобритания, (реж. Теренс Янг)
 «Четвёртый мужчина»/De Vierde Man, Нидерланды, (реж. Пол Верховен)
 «Эврика»/Eureka, Великобритания—США (реж. Николас Джек Роуг)
 «Эдит и Марсель»/Edith et Marcel, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Юг»/El sur, Испания, (реж. Виктор Эрисе)

Советское кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 «Пора седлать коней», (реж. Гасан Турабов, Абдул Махмудов)
 «Прости», (реж. Тариел Валиев)
 «Учитель музыки», (реж. Тофик Исмайлов)
 «Хаш с музыкой», (реж. Вагиф Мустафаев)
 «Хочу жениться», (реж. Джахангир Мехтиев)

Фильмы Белорусской ССР 
 «Белые Росы», (реж. Игорь Добролюбов)
 «Водитель автобуса», (реж. Борис Шадурский)
 «Дело для настоящих мужчин»
 «Жил-был Пётр»
 «Как я был вундеркиндом», (реж. Евгений Марковский)
 «Конец бабьего лета»
 «Незнакомая песня»
 «Обуза»
 «Сад»
 «Сказка о Звёздном мальчике», (реж. Леонид Нечаев)
 «Снег»
 «Чёрный замок Ольшанский», (реж. Михаил Пташук)
 «Этот негодяй Сидоров», (реж. Валентин Горлов)

Фильмы Грузинской ССР 
 «В холодильнике кто-то сидел», (реж. Караман Мгеладзе)
 «Волшебная ночь», (реж. Темур Палавандишвили)
 «Клятвенная запись», (реж. Григорий Лордкипанидзе и Амиран Дарсавелидзе)
 «Кукарача», (реж. Семён и Кети Долидзе)
 «Спасибо, Ратили!», (реж. Георгий Калатозишвили)

Фильмы Латвийской ССР 
 «Мираж», (реж. Алоиз Бренч)
 «Погода на август», (реж. Луция Лочмеле)
 «Сад с призраком», (реж. Ольгерт Дункерс)

Фильмы Литовской ССР 
 «Богач, бедняк», (реж. Арунас Жебрюнас)

Фильмы РСФСР 
 «Без особого риска», (реж. Самвел Гаспаров)
 «Без свидетелей», (реж. Никита Михалков)
 «Васса», (реж. Глеб Панфилов)
 «Влюблён по собственному желанию», (реж. Сергей Микаэлян)
 «Вольный ветер», (реж. Ян Фрид)
 «Дамское танго», (реж. Суламбек Мамилов)
 «Дважды рождённый», (реж. Аркадий Сиренко)
 «Демидовы», (реж. Ярополк Лапшин)
 «День командира дивизии», (реж. Игорь Николаев)
 «Если верить Лопотухину», (реж. Михаил Козаков)
 «Из жизни начальника уголовного розыска», (реж. Степан Пучинян)
 «Карантин», (реж. Илья Фрэз)
 «Кое-что из губернской жизни», (реж. Борис Галантер)
 «Комета», (реж. Ричард Викторов)
 «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа», (реж. Валерий Рубинчик)
 «Люблю. Жду. Лена», (реж. Сергей Никоненко)
 «Место действия», (реж. Анатолий Граник)
 «Мы из джаза», (реж. Карен Шахназаров)
 «Мэри Поппинс, до свидания!», (реж. Леонид Квинихидзе)
 «Небывальщина», (реж. Сергей Овчаров)
 «Нежный возраст», (реж. Валерий Исаков)
 «Непобедимый», (реж. Юрий Борецкий)
 «Одиноким предоставляется общежитие», (реж. Самсон Самсонов)
 «Опасные пустяки», (реж. Виктор Волков)
 «Пацаны», (реж. Динара Асанова)
 «Послесловие», (реж. Марлен Хуциев)
 «Признать виновным», (реж. Игорь Вознесенский)
 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры», (реж. Игорь Масленников)
 «Приступить к ликвидации», (реж. Борис Григорьев)
 «Рецепт её молодости», (реж. Евгений Гинзбург)
 «Скорость», (реж. Дмитрий Светозаров)
 «Тайна „Чёрных дроздов“», (реж. Вадим Дербенёв)
 «Торпедоносцы», (реж. Семён Аранович)
 «Тревожное воскресенье», (реж. Рудольф Фрунтов)
 «Уникум», (реж. Виталий Мельников)
 «Утро без отметок», (реж. Владимир Мартынов)
 «Ученик лекаря», (реж. Борис Рыцарев)
 «Хозяйка детского дома», (реж. Валерий Кремнёв)
 «Чучело», (реж. Ролан Быков)
 «Шёл четвёртый год войны», (реж. Георгий Николаенко)
 «Я тебя никогда не забуду», (реж. Павел Кадочников)

Фильмы Украинской ССР 
 «Водоворот», (реж. Станислав Клименко)
 «Военно-полевой роман», (реж. Пётр Тодоровский)
 «Гонки по вертикали», (реж. Александр Муратов)
 «Двое под одним зонтом», (реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич)
 «Зелёный фургон», (реж. Александр Павловский)
 «Последний довод королей», (реж. Виктор Кисин)
 «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», (реж. Владимир Алеников)
 «Петля», (реж. Олег Гойда)
 «Среди серых камней», (реж. Кира Муратова).
 «Экипаж машины боевой», (реж. Виталий Василевский)

Лидеры проката

Советский кинопрокат 
 «Вокзал для двоих» — 3 место, 35 800 000 зрителей
 «Женатый холостяк» — 4 место, 35 600 000 зрителей
 «Непобедимый» — 8 место, 29 000 000 зрителей
 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» — 9 место, 28 400 000 зрителей
 «Влюблён по собственному желанию» — 25 600 000 зрителей
 «Пацаны» — 24 900 000 зрителей

Знаменательные события 
 Дон Аллан основал кинокомпанию Revolver Film Company.

Персоналии

Родились 
 24 февраля — , мексиканская модель, актриса, победительница конкурсов красоты.
 24 февраля — Софи Ховард, британская гламурная модель.

Скончались 
 27 января — Луи де Фюнес, французский актёр, режиссёр, сценарист.
 20 марта — Георгий Светлани, советский актёр кино и эстрады.
 12 июня — Александр Алов, советский кинорежиссёр.
 7 июля — Александр Фу Шэн, гонконгский актёр и режиссёр.
 29 июля — Луис Бунюэль, испанский кинорежиссёр.
 26 августа — Виталий Четвериков, советский кинорежиссёр игровых и документальных фильмов.
 16 декабря — Григорий Александров, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР